A 2016-os ETRC belga nagydíj volt a 2016-os kamion-Európa-bajnokság hetedik fordulója. 2016. szeptember 17-én és 18-án rendezték meg Zolderben, Belgiumban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Jegyzetek 

Autóversenyzés Belgiumban
2016 a kamion-Európa-bajnokságban